Вілле́-Гісле́н, Вілле-Ґіслен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 70 км на південь від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 278 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 711,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Вілле-Гіслен на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-Гіслен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілле-Гіслен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілле-Гіслен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілле-Гіслен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор